Troubej, nom russe de la rivière Troubij, affluent du Dniepr en Ukraine
 , rivière de l'oblast de Iaroslavl en Russie